Центральное телеграфное агентство Кореи (; ЦТАК) — государственное информационное агентство КНДР. Создано 5 декабря 1946 года. 

Штаб-квартира расположена в Пхеньяне. Пресс-релизы ЦТАК выпускаются, кроме корейского, на русском, английском и испанском языках. Является поставщиком новостей для всех северокорейских СМИ и источником информации о новостях КНДР для зарубежья. На данный момент в КНДР отсутствуют другие источники информации.

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ЦТАК
 Официальный сайт представительства ЦТАК в Японии

Средства массовой информации КНДР
Информационные агентства
Пропагандистские организации КНДР